Курская — топоним:

Населённые пункты 
 Курская — деревня в Мокроусовском районе Курганской области.
 Курская — станица, административный центр Курского района Ставропольского края.

Станции метро

См. также 
 Курская Васильевка
 Курская Ольховатка
 Новокурская
 Курская улица
 Курск (значения)
 Курский
 Курское
Касторная-Курская
 Москва-Пассажирская-Курская
 Москва-Товарная-Курская